Termenul „Explorer” se poate referi la:

 Internet Explorer, browser- ul web produs și dezvoltat de Microsoft
 Viasat Explorer, post de televiziune întemeiat de Modern Times Group
 Explorer 1, primul satelit artificial lansat de SUA
 Explorer (vapor), de pasageri canadian